Ситенко — українське прізвище. Відомі носії:

 Ситенко Михайло Іванович (1885–1940) — український хірург-ортопед, травматолог.
 Ситенко Олексій Григорович (1927–2002) — український фізик-теоретик, академік АН УРСР (обраний 1 квітня 1982), доктор фізико-математичних наук (1959), професор (1961).

Українські прізвища
Прізвища на -енко